Neiss ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Neiss (1938–2016), deutscher Medizinstatistiker
 Beatrix Neiss (* 1963), österreichische Malerin, Fotografin, Autorin
 Marion Neiss (1953–2015), deutsche Historikerin und Judaistin